Николя Вильруа:
 Вильруа, Никола IV де Нёвиль (; 1542—1617) — государственный секретарь при Карле IX, первый министр при Марии Медичи.
 Вильруа, Никола де Нёвиль (1598—1685) — внук предыдущего, маршал Франции.